Chaani – sobborgo di Mombasa, in Kenya
 Chaani – cittadina sull'isola di Unguja, a Zanzibar
 Chaani – un film di Bollywood del 1977